Pozniak oder Poźniak ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Pozniak (* 1960), polnisch-US-amerikanische Schauspielerin, Künstlerin und Aktivistin
 Bronisław von Poźniak (1887–1953), österreichisch-deutscher Pianist polnischer Abstammung, Klavierpädagoge, Musikschriftsteller und Herausgeber
 Chris Pozniak (* 1981), kanadischer Fußballspieler
 Danas Pozniakas (1939–2005), sowjetisch-litauischer Boxer

Siehe auch:
 Posniak
 Bosniak
 Bošnjak